Király Kálmán (1866–1943) író, publicista
Király Kálmán (1882–1953) építőmérnök
Király Kálmán (1919–1978) orvos, bőrgyógyász